Jailbreak (álbum do Thin Lizzy) - álbum da banda irlandesa Thin Lizzy
"Jailbreak" (canção do Thin Lizzy) - canção da banda irlandesa Thin Lizzy
"Jailbreak" (canção de AC/DC) - canção da banda australiana AC/DC
Jailbreak (iOS) - processo que permite aparelhos com o sistema iOS execute aplicativos não-autorizados pela fabricante Apple

Desambiguação